Населені пункти в Чехії:

 Лодєниці (Брно-околиця)
 Лодєниці (Бероун)